Zbirka Nobelovci je pri Cankarjevi založbi v Ljubljani izhajala v letih od 1973 do 1985, posamezne knjige pa še do 1993. leta. Sestavlja jo izbor del Nobelovih nagrajencev za književnost.

Urednik zbirke je bil Janko Moder, ki je prispeval večino prevodov in spremnih besed o avtorjih ter izbral in prevedel vsa besedila s podelitev nagrad, objavljena na prvih straneh knjig. Pisec bibliografskega dodatka o posameznih avtorjih na Slovenskem je Jože Munda.

Seznam knjig

Zunanje povezave 
 Nobelovi nagrajenci za književnost

Knjižne zbirke
Cankarjeva založba